Le Grasshopper Cup 2001 est l'édition féminine 2001 du tournoi de squash Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 17 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueuses dont 8 têtes de série et 4 joueuses qualifiées.

La tête de série  Vanessa Atkinson l'emporte sur la tête de série  Rachael Grinham et remporte son deuxième titre WISPA World Tour exactement douze mois après le premier

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Grasshopper Cup masculin 2001

Liens externes 

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2001
Sport en novembre 2001
Squash en 2001